Broglie steht für

 Broglie, französische Gemeinde im Département Eure
 Place Broglie, ein Platz in Straßburg
 Broglie (Adelsgeschlecht), ein französisches Adelsgeschlecht

Personen:
 Louis de Broglie (1892–1987), französischer Physiker (1929  Nobelpreis für Physik)
 Louise de Broglie (1818–1882), französische Autorin und Biografin
 Maurice de Broglie (1875–1960), französischer Physiker (Experimentalphysiker)
 Maximilian Broglie (1909–2005), deutscher Mediziner
 Victor-Maurice, comte de Broglie (1647–1727), Marschall von Frankreich
 François-Marie de Broglie (1671–1745), Marschall von Frankreich
 Victor-François de Broglie (1718–1804), Marschall von Frankreich

Siehe auch:
 Brogli
 Brogly
 De-Broglie-Welle nach Louis de Broglie, siehe Materiewelle